Лижбо́а () — португальская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Лижбоа, Ирена (1892—1958) — португальская педагог и писательница.
 Лижбоа, Антониу Мария (1928—1953) — португальский поэт-сюрреалист.

Топоним 
 Лиссабон — название столицы Португалии транскрибируется как «Лижбоа», поскольку так произносится носителями португальского языка.